Die deutsche Unihockey-Mixedmeisterschaft 2010 fand am 26. und 27. Juni 2010 in Leipzig (Sachsen) statt.

Ausrichter war der MFBC Löwen Leipzig, die auch das Finale gegen die Bosch Anchors Stuttgart gewinnen konnten. Da die qualifizierte Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen kurzfristig zurückzog, nahmen nur sieben Mannschaften an der Meisterschaftsendrunde teil. Gespielt wurde auf dem Kleinfeld über 2 × 15 Minuten.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Platzierungsrunde Plätze 5–7 (Gruppe C) 
Da die Endrunde nur mit sieben statt gewöhnlich acht Mannschaften ausgespielt wurde, wurde auch der Austragungsmodus leicht verändert. Die Gruppendritten beider Vorrundengruppen sowie der Gruppenvierte der Gruppe A spielten in einer Platzierungsrunde die Plätze fünf bis sieben aus. Dabei wurde das Vorrunden-Ergebnis der beiden Mannschaften aus der Gruppe A in die Wertung der Platzierungsrunde übernommen, wodurch die WSG Reform und die Rosinenbomber nicht nochmal gegeneinander antreten mussten. Beide Mannschaften spielten lediglich gegen den USV TU Dresden aus der Gruppe B.

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse auf unihockey-tu-dresden.de
 Informationen zur DM 2010 auf der Ausrichterwebsite red-kites.de (MFBC)

2010
Unihockey 2010
Sportveranstaltung in Leipzig